Eirexa puede referirse a:

 Eirexa (Begonte), lugar de la parroquia de Virís, concello de Begonte.
 Eirexa (Otero de Rey), lugar de la parroquia de Santiago de Gaioso, concello de Otero de Rey.
 A Eirexa (Ribas Pequenas), lugar de la parroquia de Ribas Pequenas, concello de Bóveda.
 A Eirexa (Rubián), lugar de la parroquia de Rubián, concello de Bóveda.
 A Eirexa (Madarnás), lugar de la parroquia de Madarnás, concello de Carballiño.
 A Eirexa (Ponte Veiga), lugar de la parroquia de Ponte Veiga, concello de Carballiño.
 A Eirexa (Quembre), lugar de la parroquia de Quembre, concello de Carral.
 A Eirexa (Tabeaio), lugar de la parroquia de Tabeaio, concello de Carral.
 A Eirexa (Alais), lugar de la parroquia de Alais, concello de Castro Caldelas.
 A Eirexa (Mazaira), lugar de la parroquia de Mazaira, concello de Castro Caldelas.
 A Eirexa (Coles), lugar de la parroquia de Ribela, concello de Coles.
 A Eirexa (Corgo), lugar de la parroquia de Laxosa, concello de Corgo.
 A Eirexa (Cortegada), lugar de la parroquia de Rabiño, concello de Cortegada.
 A Eirexa (Dozón), lugar de la parroquia de O Sisto, concello de Dozón.
 A Eirexa (Irio), lugar de la parroquia de San Cosmede de Cusanca, concello de Irijo.
 A Eirexa (Camboño), lugar de la parroquia de Camboño, concello de Lousame.
 A Eirexa (Tállara), lugar de la parroquia de Tállara, concello de Lousame.
 A Eirexa (Maceda), lugar de la parroquia de Maceda, concello de Maceda.
 A Eirexa (Tioira), lugar de la parroquia de Tioira, concello de Maceda.
 A Eirexa (Maside), lugar de la parroquia de Garabás, concello de Maside.
 A Eirexa (La Merca), lugar de la parroquia de A Mezquita, concello de La Merca.
 A Eirexa (Melón), lugar de la parroquia de Quins, concello de Melón.
 A Eirexa (Caneda), lugar de la parroquia de Caneda, concello de Monforte de Lemos.
 A Eirexa (Ribas Altas), lugar de la parroquia de Ribas Altas, concello de Monforte de Lemos.
 A Eirexa (Sindrán), lugar de la parroquia de Sindrán, concello de Monforte de Lemos.
 A Eirexa (Navia de Suarna), lugar de la parroquia de Galegos, concello de Navia de Suarna.
 A Eirexa (Nogueira de Ramuín), lugar de la parroquia de Loña do Monte, concello de Nogueira de Ramuín.
 A Eirexa (Beiro), lugar de la parroquia de Beiro, concello de Orense.
 A Eirexa (Canedo), lugar de la parroquia de Canedo, concello de Orense.
 A Eirexa (Reza), lugar de la parroquia de Reza, concello de Orense.
 A Eirexa (Untes), lugar de la parroquia de Untes, concello de Orense.
 A Eirexa (Pereiro de Aguiar), lugar de la parroquia de Vilariño, concello de Pereiro de Aguiar.
 A Eirexa (Puebla de Trives), lugar de la parroquia de Navea, concello de Puebla de Trives.
 A Eirexa (Pinel), lugar de la parroquia de Pinel, concello de Puebla del Brollón.
 A Eirexa (Vilachá), lugar de la parroquia de Vilachá, concello de Puebla del Brollón.
 A Eirexa (Pungín), lugar de la parroquia de Ourantes, concello de Pungín.
 A Eirexa (Ove), lugar de la parroquia de Ove, concello de Ribadeo.
 A Eirexa (Piñeira), lugar de la parroquia de Piñeira, concello de Ribadeo.
 A Eirexa (Vilaselán), lugar de la parroquia de Vilaselán, concello de Ribadeo.
 A Eirexa (Riós), lugar de la parroquia de Trasestrada, concello de Riós.
 A Eirexa (Riotorto), lugar de la parroquia de A Órrea, concello de Riotorto.
 A Eirexa (Rodeiro), lugar de la parroquia de Rodeiro, concello de Rodeiro.
 A Eirexa (Leroño), lugar de la parroquia de Leroño, concello de Rois.
 A Eirexa (Oín), lugar de la parroquia de Oín, concello de Rois.
 A Eirexa (Seira), lugar de la parroquia de Seira, concello de Rois.
 A Eirexa (Rante), lugar de la parroquia de Rante, concello de San Ciprián de Viñas.
 A Eirexa (Santa Cruz da Rabeda), lugar de la parroquia de Santa Cruz da Rabeda, concello de San Ciprián de Viñas.
 A Eirexa (Soutopenedo), lugar de la parroquia de Soutopenedo, concello de San Cibrao das Viñas.
 A Eirexa (Taboadela), lugar de la parroquia de Torán, concello de Taboadela.
 A Eirexa (La Teijeira), lugar de la parroquia de Sistín, concello de La Teijeira.
 A Eirexa (Toén), lugar de la parroquia de Puga, concello de Toén.
 A Eirexa (Lobaces), lugar de la parroquia de Lobaces, concello de Trasmiras.
 A Eirexa (Trasmiras), lugar de la parroquia de Trasmiras, concello de Trasmiras.
 A Eirexa (Castromao), lugar de la parroquia de Castromao, concello de La Vega.
 A Eirexa (Castromarigo), lugar de la parroquia de Castromarigo, concello de La Vega.
 A Eirexa (Valdín), lugar de la parroquia de Valdín, concello de La Vega.
 A Eirexa (Reádegos), lugar de la parroquia de Reádegos, concello de Villamarín.
 A Eirexa (Tamallancos), lugar de la parroquia de Tamallancos, concello de Villamarín.
 A Eirexa (Villar de Barrio), lugar de la parroquia de Arnuíde, concello de Villar de Barrio.
 A Eirexa (Villarino de Conso), lugar de la parroquia de Mormentelos, concello de Villarino de Conso.
 A Eirexa (Grandal), lugar de la parroquia de Grandal, concello de Villarmayor.
 A Eirexa (Torres), lugar de la parroquia de Torres, concello de Villarmayor.
 A Eirexa (Junquera de Espadanedo), lugar de la parroquia de Niñodaguia, concello de Junquera de Espadanedo.
 A Eirexa Vella, lugar de la parroquia de Longos, concello de San Cristóbal de Cea.
 Rabal da Eirexa lugar de la parroquia de Rabal, concello de Celanova.